La fiesta de la insignificancia es un libro del escritor checo Milan Kundera, fue lanzado originalmente en el año 2013 en idioma francés, siendo posteriormente traducida al inglés en el año 2015

Personajes
Alain
Ramon
Carlos
Caliban
D’Ardelo
Quaquelique

Argumento

Recepción

Referencias

Novelas de Milan Kundera